Моррис Глайцман (также Глейцман, ; род. 9 января 1953) — один из наиболее популярных детских писателей Австралии. Известен своими книгами, написанными в юмористическом ключе на серьёзные темы, например: Two Weeks with the Queen, Second Childhood, Other Facts of Life, Boy Overboard, Adult’s Only, Girl Underground, Once, Aristotle’s Nostril, Doubting Thomas и Give Peas A Chance and Other Funny Stories.

Глайцман работал совместно с другим известным австралийским детским писателем, Полом Дженнингсом. Он также издал как книги три собрания своих публикаций из газет «The Age» и «The Sydney Morning Herald» для взрослых читателей. В 1970-х Моррис писал для популярного шоу Нормана Ганстона.

Библиография 
 Puppy Fat
 Worry Warts
 «Болтушка» ()
 Misery Guts
 Belly Flop
 Water Wings
 Two Weeks With The Queen
 Wicked (с Полом Дженнингсом)
 Second Childhood
 The Other Facts of Life
 Sticky Beak
 Gift of the Gab
 Bumface
 Toad Rage
 Deadly (с Полом Дженнингсом)
 Adults Only
 Toad Heaven
 Worm Story
 Boy Overboard
 Teacher’s Pet
 Toad Away
 Girl Underground
 Worm Story
 Once
 Then
 Aristotle’s Nostril
 Doubting Thomas
 Give Peas A Chance

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт (на английском)

Писатели по алфавиту
Английские писатели
Писатели Австралии
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели Австралии
Лауреаты премии «Книга года» Австралийского совета по детской литературе